

Localidades
Senovo (Bulgária) - uma cidade da Bulgária
Senovo (Eslovênia) - uma cidade da Eslovênia

Desambiguações de topônimos